Обсерватория Квистаберг — астрономическая обсерватория, основанная при кафедре физики и астрономии Уппсальского университета в 1948 году в районе поселения Бру (Швеция). С 1948 по 2004 год была филиалом Уппсальской астрономической обсерватории. С 2009 года купола и телескопы обсерватории включены в состав музея. В честь обсерватории Квистаберг назван астероид , открытый  шведским астрономом Класом-Ингваром Лагерквистом в обсерватории Ла-Силья.

Руководители обсерватории 
 1948—1970:  — первый директор обсерватории;
 1970—1999: ;
 1999—2007: ;
 с 2008 года — Bengt Edvardsson.

История обсерватории 
Первоначально обсерватория была создана как частная в 1918 году художником и любителем астрономии Нильсом Таммом (Nils Tamm). В 1944 году Нильс Тамм пожертвовал свою обсерваторию Уппсальскому университету, в котором обучался астрономии в молодости.
Благодаря работе :en:Åke Wallenquist и :en:Gunnar Malmquist в обсерватории Квистаберг был установлен большой телескоп Шмидта в 1963 году. В 2004 году Уппсальский университет постановил прекратить научные работы в обсерватории в связи с возросшей засветкой. Имущество было продано в муниципалитет Upplands-Bro, где находится обсерватория Квистаберг. В настоящее время купола и телескопы обсерватории являются частью музея, который был открыт в 2009 году.

Инструменты обсерватории 
 13-см рефрактор Цейсс (1919 год);
 20-см астрограф Цейсс (D = 20 см, F = 100 см) (создан в 1922 году, в обсерватории был по 2005 год);
 40-см Кассегрен (1950-е года);
 Камера Шмидт-Вайсала (D = 31/38 см, F = 73 см, создан в 1941 году, был в обсерватории с 1957 по 2005 год);
 Телескоп системы Шмидта (D = 100/135 см, F = 300 см, установлен в 1963 году) — второй по величине телескоп Шмидта на момент создания.

Направления исследований 
 звездная астрономия;
 двойные звезды;
 переменные звезды;
 Млечный Путь
 поиск комет и околоземных астероидов.

Основные достижения 
 Участие в проекте Уппсала-DLR астероидный обзор (UDAS) — поиск околоземных астероидов.
 Открытие околоземного астероида 2001 FX9.

Примечания

Ссылки 
 Kvistaberg Observatory: The Schmidt Telescope
 Фотографии обсерватории-музея
 Про обсерваторию
 Про обсерваторию (2)
 Подробности о обсерватории

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Астрометрические наблюдения малых планет

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «Uppsala-Kvistaberg»
 Поиск по слову «Kvistaberg Observatory»

Наблюдения комет и спутников планет после 1870 года:
 Архивы наблюдений, MPC

См. также 
 Уппсальский университет
 Уппсальская астрономическая обсерватория
 Список астрономических инструментов

Астрономические обсерватории по алфавиту
Уппсальский университет
Астрономические обсерватории Швеции
Здания и сооружения, построенные в 1948 году
Появились в 1948 году в Швеции